Óscar Marcos ist der Name folgender Personen:

* Óscar de Marcos (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Óscar González Marcos (Óscar; * 1982), spanischer Fußballspieler